Список эпизодов шестого сезона телевизионной драмы «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS), который выходил в эфир в период с 23 сентября 2008 по 19 мая 2009 года. Новый руководитель NCIS Леон Вэнс становится постоянным персонажем. После окончания второго эпизода, МакГи, Зива и Тони возвращаются в команду. Эпизод «Легенда», состоящий из двух частей, представил команду, которая позже появится в спин-оффе сериала «Морская полиция: Лос-Анджелес».

В ролях

Эпизоды

Примечания 

Сезон 6